HMS Garland je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Garland (1913) 
 HMS Garland (H37)

Garland